Als Squib bezeichnet man

 eine kleine Zündladung, die z. B. in Filmproduktionen zur Simulation von Einschüssen angelegt wird
 in den Harry-Potter-Romanen ein der Magie unfähiges Mitglied einer Zaubererfamilie
 in der Waffenkunde eine Kugel, die im Lauf steckenbleibt und somit beim nächsten Schuss eine Gefahr für den Schützen darstellt